Mikowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Mikowice (Kłodzko) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Mikowice (Namysłów) in der Woiwodschaft Oppeln